Schovanec může znamenat

 dítě v pěstounské péči

příjmení
 Josef Schovanec (* 1981), francouzský filosof českého původu